Vídnoie (en rus: Видное) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 740 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea